Winkelblech ist der Familienname von:

 Jürgen Winkelblech (* 1970), deutscher Filmeditor
 Karl Georg Winkelblech (1810–1865), deutscher Nationalökonom